syfon – w technice sanitarnej: zamknięcie wodne instalacji kanalizacyjnej
 syfon – grubościenna butla (zwykle szklana) do napojów gazowanych (zwłaszcza wody sodowej)
 syfon – w speleologii: odcinek korytarza jaskiniowego, wypełniony stale lub okresowo wodą aż po strop jaskini
 syfon – w kajakarstwie: niebezpieczne miejsce w nurcie rzeki
 syfon (, z gr. σίφων, siphon – "rura") – w zoologii nazwa różnych rurkowatych struktur anatomicznych, w szczególności:
 syfon (hydrosom) – specyficzny polip w koloniach rurkopławów
 syfon – równoległy do jelita przewód w ciele szczetnic
 syfon – narząd oddechowy mięczaków
 syfon (wł. rynna syfonalna) – część muszli niektórych ślimaków morskich
 syfon – parzysty narząd obronny na odwłoku niektórych mszyc
 syfon – narząd oddechowy larw niektórych muchówek

 4 Syfon – polski zespół kojarzony ze sceną yassową

Przypisy